Semenná banka může znamenat:
semenná banka – místo, kde se skladují semena rostlin pro pozdější využití (ochrana ohrožených druhů rostlin, šlechtitelství)
 půdní semenná banka – životaschopná semena přítomná v půdě, které při změně vnějších podmínek začnou klíčit 
 stromová semenná banka – životaschopná semena přítomná v korunách stromů nebo keřů